Майданик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майданик, Артемий Кивович (более известен как Артемий Троицкий; род. 1955) — рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР.
 Майданик, Кива Львович (1929—2006) — советский, затем российский латиноамериканист и специалист по странам Пиренейского полуострова, историк и политолог, неортодоксальный марксист.
 См. также 
 Майдан 
 Майданник
 Майданчик